Евангелист може да се отнася за:
 Един от авторите на четирите канонични християнски евангелия:
 Матей (евангелист)
 Марк (евангелист)
 Лука (евангелист)
 Йоан Богослов
 Привърженик на християнското течение евангелизъм